Kayor steht für:

 Cayor
 (4421) Kayor